Xanadu era il nome dell'antica città fatta edificare da Kubilai Khan. Sono significati derivati:

Astronomia 
 Xanadu – area luminosa sulla superficie di Titano

Cinema 
 Xanadu – film del 1980 diretto da Robert Greenwald

Musica 
 Xanadu – album degli Electric Light Orchestra del 1980, colonna sonora del film omonimo
 Xanadu – singolo di Olivia Newton-John e degli Electric Light Orchestra del 1980, estratto dall'album omonimo
 Xanadu – brano dei Rush, dall'album A Farewell to Kings

Altro 
 Xanadu – videogioco della Falcom, sequel di Dragon Slayer
 Xanadu 2.0 – nome della casa di Bill Gates, nei pressi del Lago Washington
Progetto Xanadu – progetto pionieristico di ipertesto